Pavelka ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Marie-Louise Pavelka (* 1984), österreichische Schauspielerin, Sprecherin und Sängerin 
 David Pavelka (* 1991), tschechischer Fußballspieler
 Jake Pavelka (* 1978), US-amerikanisches Model

Siehe auch:
 Pawelka